Tjurholmen kan avse:
Tjurholmen – en ö i Göta älv
Tjurholmens naturreservat – ett naturreservat i Kungälvs kommun
Tjurholmen (gränsholme) – en ö i Strömstads kommun
Tjurholmen, Esbo
Tjurholmen, Helsingfors
Tjurholmen, Sibbo